

Personnalités 

 Francesco Lana de Terzi (1631-1687), prêtre jésuite italien, mathématicien, naturaliste et inventeur ;
 Guillermo Lana (né en 1984), coureur cycliste espagnol ;
 Ludovico Lana (v. 1597 - 1646), peintre italien, baroque ;
 Paul Dalla Lana (né en 1966), pilote automobile canadien ;
 Pietro Lana (1888-1950), footballeur international italien.

Pseudonyme 
 Lana, pseudonyme de la mannequin, actrice et catcheuse américaine Catherine Joy Perry (1985-).

Prénom 
 .

Lieux 

 Lana, commune italienne dans la province autonome de Bolzano, en Trentin-Haut-Adige ;
 Lana, ville espagnole et commune de la Communauté forale de Navarre.

Hydronyme 
 La rivière Lana, cours d'eau d'Albanie arrosant Tirana.

Autres 
 Système Lana, système d'écriture en relief inventé en 1670 par Francesco Lana de Terzi ;
 (6892) Lana, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes ;
 Lana, femelle chimpanzé, dans la recherche linguistique à l'aide de lexigrammes.